Greina wird gelegentlich als Kurzform für
 Plaun la Greina (Greina-Hochebene) benutzt.

Weitere Bedeutungen (alle in den Adula-Alpen) sind:
 Passo della Greina (Pass)
 Piz Greina (Berg)
 Glatscher dalla Greina (Gletscher)
 Prau Greina (Maiensäss)
 Brenno della Greina, Oberlauf des Brenno (Fluss)
 Laghet la Greina (See)